Carlos Manuel Torres (Assunção, 27 de Abril de 1970) é um árbitro de futebol paraguaio.

Carreira 
Além de ser engenheiro eletromecânico, sua carreira começou em 1990, quando fez parte do corpo arbitral da UFI - Unión del Fútbol del Interior (uma associação afiliada à APF, encarregada de organizar o futebol fora de Assunção, principalmente nos Departamentos do Paraguai). Em 1994 foi promovido ao conjunto de árbitros da APF. Em 1998, se converteu à árbitro FIFA, apitando torneios de extrema importância, como por exemplo nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, na Copa América 2007, além de Libertadores e Eliminatórias para a Copa do Mundo, entre outros. Deu aula de conduta esportiva durante 2 anos na UCB (Universidade Catolica de Brasília) durante o período de 1991 - 1993.

Naturais de Assunção (Paraguai)
Árbitros de futebol do Paraguai